Baracs a Barabás névváltozata
 Baracs Fejér megyei település
Hasonló:
 Kunbaracs Bács-Kiskun megyei település